Brukssjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Brukssjön (Döderhults socken, Småland), sjö i Oskarshamns kommun,  (10,5 ha)
Brukssjön (Hjorteds socken, Småland), sjö i Västerviks kommun,  (36 ha)
Brukssjön, Hälsingland, sjö i Hudiksvalls kommun,  (1,31 km²)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn